Auguste Désaugiers (1770-1836), consul et poète français.
 Jules-Joseph Désaugiers (1775-1855), consul, puis directeur des affaires commerciales, et traducteur.
 Marc-Antoine Désaugiers (1742-1793), compositeur français.
 Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772-1827), chansonnier et vaudevilliste français, fils du précédent.

Desaugiers